Japán
Naka-ku, Hirosima egyik kerülete
Naka-ku, Jokohama egyik kerülete
Naka-ku, Nagoja egyik kerülete